Esquadrão da morte - esquadra paramilitar armada, que pode ser composta por policiais, insurgentes, terroristas que conduzem execuções extrajudiciais, assassinatos e desaparecimentos forçados de pessoas como parte de uma guerra, campanha de insurgência ou terror.
Esquadrão da Morte (Brasil) - organização paramilitar surgida no final dos anos 1960 cujo objetivo era perseguir e matar criminosos tidos como perigosos para a sociedade
O Esquadrão da Morte - filme brasileiro de 1975, com direção de Carlos Imperial

Desambiguação